Študlov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Študlov (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Študlov (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar